A 2006-2007-es Serie A volt a 75. olasz elsőosztályú labdarúgó-bajnokság. Ez volt az egyetlen idény a sorozat történelmében, ahol a Juventus nem szerepelhetett a 2006-os olasz labdarúgóbotrány miatt, melynek következtében a másodosztályba sorolták vissza a csapatot. A többi érintett klub, ponthátránnyal indult. A bajnokságot végül az Internazionale nyerte meggyőző 22 pontos fölénnyel a Roma előtt.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 US Lecce
 Treviso FBC 1993
 Juventus FC 1
1 - A bundabotrány következtében lesorolták a klubot.

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 Atalanta BC
 Calcio Catania
 Torino FC

Az induló csapatok 

1 - Mivel a Juventust lesorolták, ezért - hogy a bajnokság létszáma 20 maradjon - a csapat bennmaradhatott.

A bajnokság végeredménye 

<div id="fn 1">1 Pontlevonással büntetett csapatok:
Siena: -1 pont
Lazio: -3 pont
Milan: -8 pont
Reggina: -11 pont
Fiorentina: -15 pont
<div id="fn 2">2 A Milan címvédőként indulhatott a csoportkörben.
<div id="fn 3">3 Mivel mindkét olasz kupa döntős csapat (Roma és Inter) kvalifikálta magát a BL-be, így a bajnokság 7. helyezettje indulhatott az UEFA-kupában. Ezáltal a 8. helyezett indulhatott volna az Intertotó-kupában, ám az Atalantának nem adták meg az európai engedélyt, ezért a 9. Sampdoria kvalifikálhatta magát. Később a genovai csapat az UEFA-kupába is továbblépett.

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Lásd még 
2006–2007-es Serie B
2006–2007-es olasz kupa

2006-os olasz labdarúgóbotrány

Serie A szezonok
Olasz 1